

Опан — село, Старозагорська область

Опан — село, Цілиноградський район, Акмолинська область

Опан — громада в кантоні Во